La Supercoupe d'Espagne de football 2020-2021 est une compétition de football opposant les deux finalistes de la Coupe d'Espagne et les deux meilleures équipes du championnat 2019-2020. Il s'agit de la 37 édition de ce trophée. 

Les demi-finales se déroulent les  et  au Stade Nuevo Arcángel de Cordoue et à La Rosaleda de Malaga. La finale se déroule le  au Stade de la Cartuja de Séville et voit la victoire de l'Athletic Bilbao sur le FC Barcelone.

Participants 
Les quatre clubs qualifiés pour la Supercoupe sont :

Compétition

Demi-finales

Finale 

Homme du match:  Iñaki Williams

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football 2019-2020
 Coupe d'Espagne de football 2019-2020
 Supercoupe d'Espagne de football

2020
Football en Espagne en 2021
Football en janvier 2021
Événement sportif en Andalousie
Football en Andalousie